Péter Horváth (ur. 1972) – węgierski szachista
 Péter Horváth (ur. 1974) – węgierski mistrz pływacki